Maly signifie  en langues slaves.

Patronyme 

 Ida Maly (1894-1941), peintre autrichienne ;
 Michel Maly (1936), peintre français ;
 Theodore Maly (1894-1938), espion soviétique ;
 Vladimír Malý (1952), athlète tchèque ;
 Xavier Maly, acteur français.

Théâtre 
 Maly, théâtre de Moscou ;
 Maly Drama, théâtre de Saint-Pétersbourg.
Patronyme français
Patronyme slave